PPP puede hacer referencia a:

Política
 Partido Popular de Pakistán, partido político pakistaní cuyo líder es Bilawal Bhutto.
 Partido Popular Palestino, movimiento político que proviene del Partido Comunista Palestino.
 Partido del Poder del Pueblo, partido político de Tailandia disuelto en el 2008.
 Partido Popular Progresista, partido político alemán disuelto en 1918.
 Partido Progresista Popular, el primer partido político moderno de la historia de Guyana.

Otros
 Pier Paolo Pasolini, escritor, poeta y director de cine italiano.
 Píxeles por pulgada, medida de resolución digital (escáner).
 Plan Puebla Panamá, una propuesta de ocho países mesoamericanos (México, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá) para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico, que se convirtió en 2008 en el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.
 Point-to-Point Protocol, es decir, Protocolo punto a punto. Protocolo de nivel de enlace estandarizado en el documento RFC 1661.
 Puntos por pulgada (ppp), una medida la resolución de impresión, en concreto el número de puntos individuales de tinta que una impresora o tóner puede reproducir en un espacio de una pulgada lineal.
 Pupilas puntiformes de puente, miosis fija por lesión a nivel del puente. 
 Partenariado público-privado
 Programa de Protección para Princesas, película original de Disney Channel estrenada en 2008.
 Perros potencialmente peligrosos, siglas que se utilizan para determinar a perros con ciertas características, posibilidad de perjudicar al ser humano y/o alterar el orden público.
 Precio promedio ponderado

Siglas